Эдуа́рд Рубе́нович Малая́н (род. 3 сентября 1947) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1970), Высшие курсы при Дипломатической академии МИД РФ (2000). Владеет английским, французским и испанским языками.

С 1970 года работает в системе МИД. 
 1970—1972 — работал в Посольстве СССР в Конго (Киншаса).
 1972—1973 — работал в Посольстве СССР в Заире. 
 Октябрь 1973 — декабрь 1978 — работал в отделе США МИД СССР.
 1978—1985 — работал в Посольстве СССР в США.
 1991—1996 — работал в Посольстве СССР в США.
 1997—2000 — заместитель директора Департамента Северной Америки МИД РФ.
 12 августа 2000 — 28 февраля 2005 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Ямайке и по совместительству в Содружестве Доминики и в Антигуа и Барбуде.
 25 июля 2005 — 16 сентября 2009 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Люксембурге.
 2009—2012 — посол по особым поручениям МИД РФ.
С 29 октября 2012 по 20 июня 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Мексике и Белизе по совместительству.

Семья 
Женат. Имеет сына.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (8 мая 1997)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (2 июля 2003)
Чрезвычайный и полномочный посол (14 ноября 2007)

Награды 
 Знак отличия «За безупречную службу» XL лет (26 декабря 2017) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю дипломатическую службу

Примечания

Ссылки 
 Малаян Эдуард Рубенович на сайте МИД РФ

Выпускники МГИМО
Дипломаты Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Мексике
Послы Российской Федерации в Доминике
Послы Российской Федерации в Люксембурге
Послы Российской Федерации в Антигуа и Барбуде
Послы Российской Федерации на Ямайке
Послы Российской Федерации в Белизе